Биттенбиндер, Борис
 Биттенбиндер, Йожеф (венг. Bittenbinder József; 1890—1963) — венгерский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Биттенбиндер, Йоханна